Termin  ima više značenja.

 Danska, WMO kod zemlje
 Dadra i Nagar Haveli, savezna teritorija u zapadnoj Indiji